La saison 1989 du casque d’or est la  du championnat de France de football américain de Championnat de France de football américain  division qui voit le sacre des Castors de Paris.

Participants 
 Castors de Paris
 Spartacus de Paris
 Caïmans 72 du Mans
 Challengers de Paris
 Anges Bleus de Joinville
 Paris Jets
 Rangers de Saint-Mandé
 Iroquois de Rouen
 Argonautes d'Aix
 Samouraïs de Villeurbanne
 Hurricanes de Paris
 Sphinx du Plessis
Flash de La Courneuve
 Météores de Fontenay
 Titans de St-Étienne
 Centaures de Grenoble (vainqueur de la D2)
 Ours de Blagnac (finaliste en D2)
 Rams de Lille (demi-finaliste en D2)
 All Stars de Gagny (apparition)
 Crazy-Lions de Paris (apparition)

Classement

Play-offs

Format 
À l'issue de la phase régulière les équipes sont classées selon leur performances :

 En quart de finale, le premier affronte le huitième tandis que le second affronte le septième. Pour les deux autres quarts les équipes s'affrontent en croisant les poules chez l'équipe la mieux classée.

Match de barrage (relégation) : All Stars 37-12 Caïmans

Tableau

Source 
  Elitefoot

Casque de diamant
Football américain en 1989